Ургант () — естонське прізвище.
 Ургант Ніна Миколаївна ( 1929)
 Ургант Андрій Львович ( 1956)
 Ургант Іван Андрійович ( 1978)

Примітки